Święta Helena – święta chrześcijańska
 Mount St. Helens, wulkan w stanie Waszyngton (USA), często błędnie nazywany Górą Świętej Heleny
 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha – terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii
 Wyspa Świętej Heleny – brytyjska wyspa na Oceanie Atlantyckim wchodząca w skład terytorium Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha